Stati Uniti d'America
Elkins – città della Contea di Washington, Arkansas
Elkins – città della Contea di Randolph, Virginia Occidentale